Gastgewerberecht steht für
 allgemein die Rechtsmaterie Gastgewerbe
 die Rechtsmaterie in Österreich, siehe Gastgewerberecht (Österreich)

 das Recht, ein Gastgewerbe auszuüben und einen Gastbetrieb zu führen, siehe Gaststättenkonzession

Siehe auch:
 Gaststättenrecht (Deutschland)